Alberto Simonini – musicista italiano
Alberto Simonini – politico italiano
Enrico Simonini – calciatore italiano
Francesco Simonini – pittore italiano
Fulvio Simonini – allenatore di calcio, ex calciatore, dirigente sportivo, commentatore televisivo italiano
Giovanni Simonini – ex calciatore italiano
Massimo Simonini – dirigente d'azienda
Riccardo Simonini – pediatra italiano 
Settimio Simonini – ciclista italiano
Stefano Simonini – ex calciatore italiano

Altro
Villa Simonini – palazzo di Lucca